Геннадий Колесников:
 Колесников, Геннадий Алексеевич (1936—2021) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Колесников, Геннадий Михайлович (1937—1995) — советский поэт. Колесников, Геннадий Михайлович (космонавт-испытатель) — д.в.н., профессор, ведущий специалист ЦПК им. Гагарина